

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Matm“ beginnt.

Matm 



Matmo 
 Matmour, Karim (* 1985), algerisch-französischer Fußballspieler

Matmu 
 Matmuja, Herciana (* 1990), albanische Sängerin